Tay River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Tay River (vattendrag i Kanada, Ontario), 
 Tay River, Yukon, vattendrag, 

Robotskapade Kanadaförgreningar